Tibtenga peut désigner :
Tibtenga, la commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
Tibtenga, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
Tibtenga, la localité située dans le département de Koumbri au Burkina Faso
Tibtenga, également appelé Tibtenga-Mossi, la commune rurale située dans le département de Nasséré au Burkina Faso
Tibtenga, la localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
Tibtenga-Foulbé, la commune rurale située dans le département de Nasséré au Burkina Faso